Козлуджа е старото име на:
 село Орешец
 град Суворово
В Гърция:

 село Козлуджа (дем Мустафчово) в ном Ксанти

В Румъния:

 село Козлуджа (Окръг Кюстенджа) в Северна Добруджа